Маргарета Кліпа ( 19 жовтня 1958, Гренічешть, Соціалістична Республіка Румунія) — румунська співачка.

Дискографія
 Mult mi-i drag unde trăiesc (1985)
 Badea cu mustața neagră (1987)
 Zi-i Vasile, zi-i! (1993)
 Sînt fată din Grănicești (1998)
 Vreau să cânt și să iubesc (2002)
 Doamne-ajută cui iubește (2005)
 Cânt și eu cu "Lăutarii" (2007)
 Ia te uită, asta-s eu (2010)
 Hai noroc măi oameni buni (2012)
 Pentru joc și voie bună (2016)

Румунські співачки
Виконавці румунською мовою